Panumbangan (Panumbangan), een plaats in Indonesië
Panumbangan (Jampang Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing